Tianchi (Mandarijn: 天池, Hanyu Pinyin: tiānchí = (letterlijk) "hemelmeer") kan verwijzen naar:
Tianchi (Xinjiang), een meer in het noordwesten van de Chinese Autonome Regio Sinkiang;
Tianchi (Paektusan), een kratermeer op de Chinees-Noord-Koreaanse grens.